Ро́дькин — фамилия; имеет женскую форму Родькина.
 Родькин, Денис Александрович (род. 1990) — российский артист балета, солист Большого театра.
 Родькин, Евгений Викторович (1951—1996) — российский военнослужащий, подполковник милиции, Герой России (1996).

См. также